Xenie může znamenat:
 Xenie (jméno) – ženské křestní jméno
 Xenie (genetika) – v rostlinné říši vliv otcovského genotypu na fenotyp semen u rostlin
 Xenie (literatura) – v literatuře drobné básně, epigramy nebo aforismy
 Krotké xenie – dílo Johanna Wolfganga von Goethe

Externí odkazy